Veselînivka se poate referi la:

 Veselînivka, Barîșivka
 Veselînivka, Slavuta
 Veselînivka, Berezivka

Vezi și 
 Vesele (dezambiguizare)
 Veselie (dezambiguizare)
 Veseleț (dezambiguizare)